Offenhausen může být:

 Offenhausen (Bavorsko) – vesnice v německé spolkové zemi Bavorsko
 Offenhausen (Horní Rakousy) – městys v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy